Муха́ммад ибн Абд аль-Вахха́б аль-Муша́ррафи ат-Тами́ми (;
, Уяйна — , эд-Диръия) — арабский теолог и основатель ваххабитского движения, салафитский проповедник, а также вместе с Мухаммадом ибн Саудом сыгравший одну из ключевых ролей в создании Саудовской Аравии и закрепления в новом государстве ваххабитского течения.

Биография

Ранние годы жизни 
Его полное имя: Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Рашид аль-Мушаррафи ат-Тамими. Точная дата его рождения неизвестна, считается, что он родился в 1703 году в Неджде, в городе Уяйна. Принадлежал к семье потомственных богословов из племени Бану Тамим (отсюда и нисба «ат-Тамими»). Его дед, Сулейман ибн Мухаммад, был муфтием Неджда. Его отец Абд аль-Ваххаб был судьёй (кади) в Уяйне во время правления эмира Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Му‘аммара. Он обучал хадисоведению и мусульманскому праву (фикх) в мечетях города и оставил несколько произведений по ханбалитскому праву, которые частично сохранились. С раннего детства Мухаммад начал изучать исламское богословие, по распространённому тогда на Аравийском полуострове ханбалитскому мазхабу. В 12 лет он женился и отправился в паломничество в святые для мусульман города Мекку и Медину. Именно за время своего путешествия ат-Тамими познакомился с трудами таких богословов как Ахмад ибн Ханбаль и Ибн Таймия, взгляды которых во-многом оказали влияние на будущее идеологии Ибн Абд аль-Ваххаба и ваххабитского движения в целом.

В Медине он обучался у Абдуллаха ибн Ибрахима ибн Сайфа, который по словам самого Ибн Абд аль-Ваххаба, готовил какое-то «идеологическое оружие» для борьбы с верованиями жителей оазисов.

После обучения в Медине, Ибн Абд аль-Ваххаб перебрался в Басру, где по словам ряда исследователей, прожил пять лет. Именно там он начал свою проповедь об очищении ислама от новшеств и идолопоклонничества, а также написал свою знаменитую книгу Китаб ат-Таухид. Довольно смелые идеи по «очищению» ислама не встретили поддержки у жителей оазиса, в результате возникших разногласий он был изгнан из города и был вынужден какое-то время проживать в Эль-Хасе, пока не добрался до Хураймалы, куда позднее переехал и его отец, пользовавшийся некоторым авторитетом у местных жителей.

В 1740 году Абд аль-Ваххаб умер и, оказавшись без поддержки отца, Мухаммад ат-Тамими был вынужден снова бежать. Ибн Бишр пишет: «В Хураймале жили абды, принадлежавшие одному из подразделений. Они были известны своим развратом. Ибн Абд аль-Ваххаб захотел обратить их в истинную религию. И решили тогда абды убить шейха». В том же году он возвращается обратно в Уяйну.

После возвращения в Уяйну, Мухаммад ат-Тамими нашёл общий язык с местным эмиром Ибн Муаммаром и склонил последнего на свою сторону. С этого момента началось уничтожение местных святилищ и мавзолея местного святого, было введено наказание побиением камнями за прелюбодеяние, которое и стало последней каплей для местного «правителя» Сулеймана аль-Хумайди, в зависимости от которого был оазис. Не решившись расправиться с Ибн Абд аль-Ваххабом, Ибн Муаммар вынудил его бежать в оазис Эд-Диръия.

Согласно биографическому словарю «ас-Сахаб аль-Вабила» , в котором ваххабиты описываются в негативном ключе, отец Ибн Абд аль-Ваххаба раскритиковал сына за нежелание специализироваться в мусульманском праве и не согласился с его доктриной. Примерно так же, согласно Ибн Хумайду, к Мухаммаду ибн Абд аль-Ваххабу относился его родной брат — Сулейман, — который написал один из первых трактатов, опровергающих доктрину ваххабитов.

Встреча с Мухаммадом ибн Саудом. Эд-Диръийский эмират 
Переселение Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба в Эд-Диръия и знакомство с местным эмиром Мухаммадом ибн Саудом стали ключевым моментом в развитии как салафитского движения, так и истории Аравийского полуострова.

Мухаммад ибн Сауд ибн Мухаммад Аль Микрин (, ок. 1710—1765) происходил из племени Аназа и только недавно, к моменту прибытия Ибн Абд аль-Ваххаба, стал эмиром Эд-Диръии. К тому времени это был бедный городок, жители которого и окрестностей довольно быстро поддержали идею «очищения ислама». Видя утопающих в роскоши османских чиновников и шейхов им импонировали речи проповедника, такие как пуританизм (разрешение носить изделия из золота и шёлка только женщинам, скромная отделка мечетей — чтобы не отвлекала верующих от молитвы и др.) и принцип единобожия, как и когда-то при пророке Мухаммаде, ставшего стержнем, вокруг которого начали собираться арабские племена, что позволило совершать набеги на соседние территории.

В 1744 году между Мухаммадом ибн Саудом и Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом был заключён союз. Именно эта дата считается основанием первого саудовского государства — Дирийского эмирата с одноимённой столицей.

Первое время Мухаммад ибн Сауд проводил свои набеги в союзе с Ибн Муаммаром, но взаимная подозрительность между эмирами, а также крайне сложные отношения эмира Уяйны с Ибн Абд аль-Ваххабом, привели в конечном счёте к открытому конфликту, и Усман ибн Муаммар был убит прямо во время пятничной молитвы. Через 10 лет эмират Уяйна полностью лишился независимости.

К 1755 году единственным серьёзным врагом в Центральном Неджде оставался эмир Эр-Рияда Даххам ибн Даввас, но и он вскоре был вынужден сдать город и бежать с большинством жителей.

В 1765 году Ибн Сауд умер и эмиром стал его сын Абд аль-Азиз. Основатель же ваххабизма скончался в 1792 году во время осады Эль-Хасы, когда сторонники нового течения вторглись уже в Восточную Аравию.

Семья 

У Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба было шестеро сыновей, четверо из которых учились у отца и сами стали улемами — Хусейн, Абдуллах, Али, Ибрахим, двое сыновей, Абд аль-Азиз и Хасан, умерли в юности.

Союз Дома Саудитов и потомков Мухаммада ат-Тамими не завершился с кончиной проповедника, его потомки составили привилегированную прослойку в аравийском обществе, так называемую «Семью Шейха» — Аль аш-Шейх ().

Предки

Учение Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба 

Идеи Ибн Абд аль-Ваххаба не были новыми в мусульманском мире. Первыми салафитами (от  — «предки, предшественники»), были такие теологи как Ахмад ибн Ханбаль и Ибн Таймия. Именно ханбалитский мазхаб оказал на Ибн Абд аль-Ваххаба наибольшее влияние. Главными принципами в учении были:

 Таухид — единобожие (), поклонение и прошение только у Аллаха, а не у святых (авлия), недопустимость прошения около мавзолеев и т. д. Также восприятие атрибутов Аллаха только согласно Корану и сунне.
 Отказ от бида — нововведений, то есть всего того, чего не было в раннем исламе.
 Джихад — «борьба» за очищение религии.

Взгляды Ибн Абд аль-Ваххаба и его интерпретации исламских терминов были подвергнуты критике у современников и продолжают быть предметом осуждения в академических кругах.

Библиография 

 Китаб ат-Таухид («Книга единобожия») — основной труд Ибн Абд аль-Ваххаба.
 Кашф аш-шубухат («Отведение сомнений») — работа, направленная против поклонения святым.
 Три основы и их доказательства.

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 Васильев А. М. Пуритане ислама. М., 1967
 
 
 
 Valentine, S. R., «Force & Fanaticism: Wahhabism in Saudi Arabia and Beyond», Hurst & Co, London, 2015, ISBN 978-1-84904-464-6

Ссылки 
 
 
 

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб
Ханбалиты
Ваххабизм
Эпонимы-персоны